Дави́д Н’Гог (; родился 1 апреля 1989 года в Женнвилльере, Париж, О-де-Сен, Франция) — французский футболист, нападающий. Свою профессиональную карьеру начал во французском «Пари Сен-Жермен» в 2006 году в возрасте 17 лет. С 2004 года начал призываться в юношеские сборные Франции разных возрастов.

Карьера 
31 июля 2008 года было объявлено, что в новом сезоне Давид будет выступать под номером 24. 2 августа в товарищеском матче против «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» Н’Гог забил свой первый гол за новую команду — он вышел на поле во втором тайме и спустя всего 12 минут после возобновления игры плотным ударом низом послал мяч в ближний угол ворот Макгрегора. Матч в итоге закончился крупной победой «Ливерпуля». С начала и до середины сезона 2010/11 был лучшим бомбардиром команды с 8 забитыми мячами, но Фернандо Торрес, сделаший дубль в матче с Вулверхэмптоном в середине Января, обогнал Давида.

Нападающий Ливерпуля Давид Н'Гог подписал контракт с «Болтоном». После перехода в стан Красных Луиса Суареса и Энди Кэрролла французский форвард окончательно потерял шансы закрепиться в составе мерсисайдцев, поэтому его переход в Болтон выглядит логичным. Что же касается суммы трансфера, то она составила 4 миллиона фунтов стерлингов.
5 января 2012 года в матче с Эвертоном, Давид забил свой первый мяч, произошло это на 67 минуте матча.

27 января 2014 года Н'Гог на правах аренды перешел в Суонси Сити до конца сезона. Его дебют за клуб состоялся 1 февраля 2014 года, когда он вышел на замену Натану Дайеру во время выездного матча против Вест Хэм Юнайтед, закончившемуся для Суонси Сити поражением со счетом 2-0.

1 сентября 2014 года Н'Гог закончил свое 6-летнее пребывание в Англии и подписал двухлетний контракт с представителем Лиги 1 футбольным клубом Реймс.

12 августа 2016 года представитель Греческой футбольной суперлиги футбольный клуб Паниониос подписал бывшего нападающего Ливерпуля. Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом в карьере французского футболиста стал литовский «Жальгирис», состав которого нападающий пополнил весной 2020 года. Из-за паузы в связи с пандемией COVID-19, Н'Гог успел сыграть только 2 игры и забить 1 гол, а 22 июня 2020 года принял решение завершить карьеру в 31 год.

Статистика 
По состоянию на 2 декабря 2018 года.

|АПЛ

|Чемпионшип

|Чемпионшип

Личная жизнь 
Кузеном Давида является известный защитник Жан-Ален Бумсонг.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 
 Профиль игрока на сайте Liverbird.ru  
 Профиль игрока на сайте LiverpoolFC.ru 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Жальгирис»